

Geografia 
 
 Java – distretto della regione di Shida Kartli
 
 Giava o Java – isola
 
 Isola Java  – isola di Policoro

 
 Java – città della Contea di Walworth, Dakota del Sud
 Java – città della Contea di Wyoming, New York

Informatica 
 Java – linguaggio di programmazione ad oggetti
 JavaScript - linguaggio di programmazione
 Java – piattaforma software creata da Sun Microsystems ed attualmente sviluppata da Oracle per lo sviluppo ed esecuzione di programmi scritti in linguaggio Java

Musica 
 Java – gruppo musicale francese
 Java – canzone reggae/dub di Augustus Pablo del 1972

Natura 
 Java – varietà di pianta di caffè originaria dell'omonima isola
 Java – razza di pollo

Altro 
 Java – in linguistica, la lingua parlata dalle popolazioni che abitano la parte centrale e orientale dell'isola di Giava
 Java – danza diffusa in Europa all'inizio del XX secolo
 Java – nei fumetti, l'aiutante di Martin Mystère
 Java – gioco da tavolo in stile tedesco di Wolfgang Kramer e Michael Kiesling
 Hr. Ms. Java – incrociatore leggero della marina militare olandese, prima unità dell'omonima classe, affondato il 27 febbraio 1942 durante la battaglia del Mare di Giava

Pagine correlate 
Jawa